Atmosfêra ima lahko več pomenov:

 atmosfera nebesnega telesa. Na primer:
 Zemljina atmosfera - atmosfera planeta Zemlja - ozračje
 atmosfera zvezde - atmosfera masivnega, svetlečega nebesnega telesa
 atmosfera (enota) - enota za zračni tlak
 umetna atmosfera - mešanica plinov